

Code 
ALZ peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Alz, une rivière de Bavière.